Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd ist der Titel folgender Filme:
 Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd (1950), österreichische Filmkomödie
 Auf der Alm da gibt’s koa Sünd (1974), deutscher Sexfilm

Siehe auch:
 Auf der Alm, da gibt’s ka Sünd, deutscher Stummfilm (1915)
  „Auf der Alm, da gibt's kan Sünd'.“ - Zeile aus dem Gedicht „Alpenunschuld“ von Johann Nepomuk Vogl